Mullarkey ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Mullarkey, irischer Schauspieler
 Mary Mullarkey (1943–2021), US-amerikanische Juristin